Karavelov kan syfta på:

Ljuben Karavelov, bulgarisk författare och journalist
Petko Karavelov, bror till Ljuben, bulgarisk politiker

Efternamn